Батальон почётного караула () — церемониальное воинское формирование Вооружённых сил Хорватии, которое занимается проведениями протокольных мероприятий на высшем государственному уровне, несением караульной службы и охраной высокопоставленных лиц, в том числе и Президента Хорватии как Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами. Состоит из 300 человек, подчиняется прямо Главному штабу Вооружённых сил Республики Хорватия. Профессиональный праздник батальона отмечается 25 февраля.

Структура 
 Командирская группа (командир назначается Верховным главнокомандующим)
 Почётная рота
 Охранная рота
 Рота безопасности
 Рота логистики
 Морская рота почётной охраны

Оружие 
 Самозарядная винтовка PAP M59/66 (вариант СКС)

Смена караула 

Церемония смены караула проводится военнослужащими почётной роты в Загребе на территории между Банскими дворами и Церковью Святого Марка по субботам и в дни государственных праздников в 12:00 по местному времени, в период между 27 мая и 1 октября. В церемонии участвуют три офицера в исторической чёрно-белой униформе и 26 солдат в красной униформе. Офицеры, командир караула и сменщики носят офицерские кинжалы в кожаных ножнах, солдаты носят карабины M59/66.

Почётный караул носит церемониальные исторические униформы, схожие с одеждой хорватской знати и членов Хорватского Сабора эпохи правления Габсбургов в Хорватии (в том числе и эпохи хорватского национального возрождения в XIX веке). Больше всего эта униформа схожа с униформой венгерской королевской лейб-гвардии (Хорватия относилась к венгерским коронным землям). Гвардейская униформа сшита из качественного английского сукна. Красный цвет, изображённый на флаге Хорватии и являвшийся также цветом Загреба до начала XX века, был характерен для униформы хорватских воинских частей Австрийской империи времён войн против Турции. Помимо красного плаща, в униформу караула входят красная шапка с золотым хорватским гербом, белые перчатки и офицерский кинжал..

Галерея

См. также 
  — предшественник Батальона

Примечания

Ссылки 
 

Воинские части и формирования, созданные в 2000 году
Почётный караул
Батальоны Хорватии